Пространство Фреше — полное локально выпуклое пространство, топология которого может быть задана метрикой. Названо в честь Мориса Фреше.

Частными случаями пространств Фреше являются банаховы пространства. Пространства Фреше сохраняют ряд важных свойств банаховых пространств, и это делает их удобными моделями локально выпуклых пространств в математике. В частности, в классе пространств Фреше справедливы 
Теорема Бэра, 
Принцип равномерной ограниченности, 
Теорема Банаха об открытом отображении,
Теорема Банаха об обратном операторе.

Все пространства Фреше стереотипны. В теории стереотипных пространств двойственными объектами к пространствам Фреше являются пространства Браунера.

Примеры 
 Всякое банахово пространство  является пространством Фреше.

 Если  — σ-компактное локально компактное топологическое пространство, то пространство  непрерывных функций на  с топологией равномерной сходимости на каждом компакте является пространством Фреше.

 Если  — вещественное гладкое многообразие, то пространство  гладких функций на  с топологией равномерной сходимости на каждом компакте по каждой производной является пространством Фреше.

 Если  — комплексное многообразие, то пространство  голоморфных функций на  с топологией равномерной сходимости на каждом компакте является пространством Фреше.

Литература 
 
 
 

Функциональный анализ
Топологические векторные пространства